Acrapex leucophlebia is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam van deze soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1894 door Hampson.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

leucophlebia
Dier uit het Afrotropisch gebied